Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje treće izdanje imala u sezoni 1996./97. Sudjelovalo je 46 klubova podijeljenih u četiri skupine.

Ljestvice

Zapad

Jug

Srednja Bosna

Bosanska Posavina 
Također i kao skupina Sjever.

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1996./97.

Izvori 
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str. 179-184, 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017,  (str. 222-228)
 forum.sportsport.ba prema listu Sportske novosti i arhivama, pristupljeno 10. lipnja 2016.

1996-97
1996-97
1996-97 HB 2